I Campionati del mondo di ciclismo su pista 1977 si svolsero a San Cristóbal, in Venezuela.

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

Ciclismo nel 1977
Campionati del mondo di ciclismo su pista